Leea steht für:

 Leea (Gattung) Gattung der Unterfamilie Leeoideae innerhalb der Pflanzenfamilie der Weinrebengewächse (Vitaceae).
 Landeszentrum für erneuerbare Energien Mecklenburg-Vorpommern (Leea), Neustrelitz